Colladonia angustifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Antonio Bertoloni. Colladonia angustifolia ingår i släktet Colladonia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
angustifolia